Piz Val Gronda kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Piz Val Gronda (Val Müstair), bergstopp i Graubünden, 
 Piz Val Gronda (Obersaxen), bergstopp i Graubünden,

Österrike 

 Piz Val Gronda (bergstopp i Österrike), Tyrolen, 

Robotskapade Österrikeförgreningar